OMV steht für:
 OMV, österreichischer Erdöl- und Erdgaskonzern mit integrierten Kunststoff- und Chemieunternehmen
 OpenMediaVault, eine Linux-Distribution speziell für Dateiserver
 Open Market Value, ein Wertbegriff aus dem angelsächsischen Bereich
 Ost- und Mitteleuropa Verein
 Ostmecklenburg-Vorpommern
 Oblaten der Jungfrau Maria, die Oblaten der seligen Jungfrau Maria oder "Oblaten Mariens"
 Ost- und Mitteldeutsche Vereinigung, Union der Vertriebenen und Flüchtlinge in der CDU/CSU
 Online-Mitgliederverwaltung
 Ordentliche Mitgliederversammlung

omv steht für:
 Omotische Sprachen (ISO-639-5-Code)

OMV